Samotność – zjawisko subiektywnie odczuwane, stan emocjonalny człowieka wynikający najczęściej z braku pozytywnych relacji z innymi osobami.

 Kinematografia
 Samotność (film 1962) − francusko-włoski melodramat psychologiczny
 Samotność (film 1990) − albański film dramatyczny
 Samotność (film 2007) − hiszpański film dramatyczny